Арутюня́н, Ара́м: Арутюнян, Арам Багратович (1897—1954) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Арутюнян, Арам Сергеевич (род. 1958) — армянский политик.
 Арутюнян, Арам Хачикович (род. 1967) — армянский государственный деятель.